

Teatro
Il canto del deserto (The Desert Song) – operetta del 1925

Cinema
Il canto del deserto (The Desert Song) – film del 1929 diretto da Roy Del Ruth (1929)
Il canto del deserto (The Desert Song) – film del 1943 diretto da Robert Florey
I cavalieri di Allah o Il canto del deserto (The Desert Song) – film del 1953

Pagine correlate
The Desert Song